Са́ндерс, Са́ндерз () — фамилия английского происхождения, а также топоним.

Фамилия 
 Сандерс, Алекс (род. 1966) — американский порноактёр и порнорежиссёр.
 Сандерс, Андрей Осипович (ум. 1838) — российский переводчик английского происхождения, сын Джозефа Сандерса.
 Сандерс, Барри (род. 1968) — игрок в американский футбол, выступавший на позиции раннинбека.
 
 Сандерс, Берни (род. 1941) — американский политик.
 Сандерс, Гарланд Дэвид (1890—1980) — основатель сети быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC).
 Сандерс, Георгий — фигурист из России, бронзовый призёр первого чемпионата мира 1896 года в мужском одиночном катании.
 Сандерс, Джеральд Роберт (род. 1950) — американский политик.
 
 Сандерс, Джозеф (Осип Иванович, 1773—1845) — российский гравёр английского происхождения.
 Сандерс, Джозеф Ньюбоулд (1913—1961) — британский богослов и библеист.
 Сандерс, Джон (1945—2022) — американский бейсболист и тренер.
 Сандерс, Джонни (1952—1991) — американский музыкант.
 Сандерс, Джордж (1906—1972) — британский актёр, обладатель премии «Оскар».
  (1774—1846) — шотландский художник.
 Сандерс, Кори (род. 1975) — американский боксёр-профессионал.
 Сандерс, Корри (1966—2012) — южноафриканский боксёр-профессионал.
 Сандерс, Крис (род. 1962) — американский аниматор.
 Сандерс, Кристоф (род. 1988) — американский актёр.
 Сандерс, Ларри (род. 1988) — американский баскетболист.
 Сандерс, Латойя (род. 1986) — американо-турецкая баскетболистка.
 Сандерс, Майлз (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Сандерс, Мэттью (род. 1981) — вокалист американской метал-группы Avenged Sevenfold.
 Сандерс, Патрик (род. 1966) — начальник Генерального штаба Великобритании, командующий британской армии.
 Сандерс, Руперт (род. 1971) — британский кинорежиссёр.
 Сандерс, Саммер (род. 1972) — американская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка 1992 года, чемпионка мира 1991 года.
 Сандерс, Сторм (с 2022 года под фамилией Хантер; род. 1994) — австралийская теннисистка.
 Сандерс, Сатч (род. 1938) — американский баскетболист.
 Сандерс, Сэмюэл (1937—1999) — американский пианист.
 Сандерс, Томас (ум. 1733) — российский вице-адмирал английского происхождения.
 Сэндерс, Томас Чарльз (более известен как Том Конуэй; 1904—1967) — британский актёр кино, телевидения и радио.
 Сандерс, Трой (род. 1973) — американский рок-музыкант, гитарист и басист.
 Сандерс, Уильям (род. 1942) — американский писатель и художник.
 Сандерс, Уолтер Джереми (род. 1936) — американский бизнесмен.
 Сандерс, Фёдор Иванович (1755—1836) — российский генерал-лейтенант эпохи наполеоновских войн.
 Сандерс, Фрэнк (1949—2012) — американский хоккеист.
 Сандерс, Фэроу (1940—2022) — американский джазовый и фри-джазовый музыкант, саксофонист.
 Сандерс, Шанель (более известна под псевдонимом Рокси Рейнольдс; род. 1983) — американская порноактриса.
 
 Сандерс, Эрин (род. 1991) — американская актриса.
 Сандерс, Эштон (род. 1995) — американский актёр.

Двойная фамилия 
 Сандерс-Брамс, Хельма (1940—2014) — немецкий кинорежиссёр.
 Хакаби Сандерс, Сара (род. 1982) — американский политик, 47-й губернатор Арканзаса.
 Мэннинг-Сандерс, Рут (1886—1988) — английская поэтесса и писатель.
 Лиман фон Сандерс, Отто (1855—1929) — германский генерал, военный советник в Османской империи во время Первой мировой войны.

Вымышленные персонажи 
 Стив Сандерс — герой телесериалов «Беверли-Хиллз, 90210», «Мелроуз-Плейс» и «90210: Новое поколение».

Топоним 
 Сандерс — тауншип в округе Пеннингтон, Миннесота, США.
 Сандерс — административно-территориальный округ в штате Монтана, США.

См. также 
 Саундерс
 Сандерсон

Примечания